Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Morris :
 l', un navire en service de 1778 jusqu'à son naufrage en 1779 ;
 l', une goélette acquise en 1779 ayant opéré sur le fleuve Mississippi pendant la guerre d'indépendance américaine ;
 l', une goélette en service depuis le début de 1846 jusqu'à son naufrage en  ;
 l', une goélette en service de 1846 à 1848 ;
 l', un torpilleur mis en service en 1898 et désarmé en 1919 ;
 l', un destroyer de classe Clemson en service en 1919 à 1922 ;
 l', un destroyer de classe Sims en service en 1940 à 1945 ;
 l', un chasseur de sous-marin de classe PC-461 mis en service sous le nom de USS PC-1179 en 1943, retiré du service en 1946, renommé Morris en 1956, et rayé des listes de la marine en 1960. 

Voir aussi
USCS Morris

Morris